Апостольская пенитенциария (), более формально Верховный Трибунал Апостольской Пенитенциарии — один из трёх трибуналов Римской курии. Апостольская пенитенциария решает вопросы, связанные с внутренней подсудностью и располагает не судебной, а административной властью. Апостольскую пенитенциарию возглавляет великий пенитенциарий, который, как правило, должен носить звание кардинала.

Основные вопросы, находящиеся в юрисдикции апостольской пенитенциарии:

 Снятие отлучения от церкви Latae sententiae, оставляемых за Святым Престолом;
 Диспенсация (разрешение, представляемое Святым Престолом в исключительных случаях на определённый срок) сакраментальных препятствий, оставляемых за Святым Престолом;
 Издание и управление индульгенциями.

Глава апостольской пенитенциарии — великий пенитенциарий, является одним из немногих ватиканских должностных лиц, который сохраняет свой пост в период Sede Vacante. Если великий пенитенциарий является кардиналом-выборщиком, он один из только трех лиц на Конклаве, которым позволено, сообщаться с внешней стороной Конклава, так, чтобы он мог продолжить выполнять свои обязанности. Великий пенитенциарий — титулярный архиепископ, а обычно кардинал. Нынешний великий пенитенциарий — кардинал Мауро Пьяченца.

Источники и литература 
 Иоанн Павел II. Pastor bonus, статьи 117—120. Доступны на 
 «Roman Curia.» Catholic Encyclopedia. Доступны на .
 William J. Kubelbeck, The Sacred Penitentiaria and Its Relations to Faculties of Ordinaries and Priests, 2004
 «Пенитенциария апостольская» //Католическая энциклопедия. Т.3. Изд. францисканцев. М.:2007

Ссылки 
 Apostolic Penitentiary на ватиканском веб-сайте.
 Giga-Catholic Information
 Сальвадор Миранда Апостольская пенитенциария

Примечания 

Римская курия
Церковные суды